J80 steht für:

 Acute Respiratory Distress Syndrome, eine Lungenerkrankung
 den Johnson-Körper J80, das doppelt beschnittene kleine Rhombenikosidodekaeder
 J/80, eine Segelbootsklasse

Abkürzung